Das Kabinett Lula steht für

 Kabinett Lula da Silva I
 Kabinett Lula da Silva II
 Kabinett Lula da Silva III